Sowjetukraine steht für:
 Sowjetukraine, den ukrainischen Staat zwischen der Oktoberrevolution 1917 und der Gründung der Sowjetunion 1922
 Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, eine Unionsrepublik der Sowjetunion

Radjanska Ukrajina (), die ukrainische Entsprechung von Sowjetukraine, steht für:
 die Zeitung Radjanska Ukrajina in der Sowjetunion